Gottmann ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Gottmann (* 1943), deutscher Neurologe, Psychotherapeut und Yogalehrer
 Friedrich Gottmann (1802–1861), deutscher Lehrer und Politiker
 Günther Gottmann (1931–2018), deutscher Museumsleiter
 Jean Gottmann (1915–1994), französischer Geograph
 Karl-Heinz Gottmann (1919–2007), deutscher Arzt und Buddhist
 Nadine Gottmann (* 1985), deutsche Podcasterin und Drehbuchautorin

Siehe auch:
 Godman 
 Gotman
 Gottman
 Gottesman
 Göttmann